As bárbulas fazem parte das ramificações formadas pelas penas de contorno (não estão presentes em todo tipo de pena): o tronco, ou eixo, é a raque (rachis) e as barbas são as derivações principais, transversais na raque como os dentes de um pente. As bárbulas são as ramificações secundárias, que se projetam da barba a um ângulo de 45º, e assim bárbulas de barbas adjacentes se entrecruzam a 90º.

As bárbulas distais possuem pequenos ganchos chamados barbicelos ou hâmulos que ajudam no sobrecuzamento, ligando às bárbulas proximais da barba adjacente, uma conformação que deixa o vexilo fechado - as barbas ficam aderidas com espaçamento justo, permitindo resistência contra o vento e auxiliando a manter a plumagem à prova d'água; quando os ganchos se afrouxam, eles são realinhados pelo pássaro como um zíper ao se alisar suas penas com o bico. Em penas do tipo pulvipluma, as bárbulas quebram continuamente durante o crescimento e formam o "pó de pena", grânulos de queratina que deixam uma superfície impermeabilizante repelente de água (hidrofóbica).

Bibliografia
«Feather | zoology». Encyclopedia Britannica (em inglês).

Barbula